Barletta, commune italienne située dans la Province de Bari dans la région des Pouilles.

 Fra Gabriele de Barletta, prédicateur italien du  ;
 Niels Barletta, ingénieur du son et mixeur français du .